Села:
 Яхни — Київська область, Обухівський район
 Яхни — Київська область, Фастівський район
Залізниця:
 Яхни — пасажирська залізнична платформа Одеської залізниці